Huan (Midden-aarde), wolfshond uit de boeken van J.R.R. Tolkien
 Huan (hertog) (685-643 v.Chr.), Chinese hertog van de staat Qi